A série Série Radeon HD 7000, mais conhecida como Southern Islands, é uma família de unidades de processamento gráfico desenvolvida pela AMD,  baseada em chips gráficos de 28nm através do TSMC.  Em 13 de junho de 2011 a AMD mostrou uma prévia do novo design na AMD Fusion Summit  e em 21 de julho de 2011, a empresa lançou as primeiras placas de vídeo.  O principal concorrente da série é a Série GeForce 600 da NVIDIA, também de fabricação TSMC e fornecido durante o primeiro trimestre de 2012, com as mesmas inconsistências do processo em 28nm.

Características
Em 2010 a marca AMD Radeon adotou a nomenclatura Northern e Southern Islands.

Detalhes técnicos
A arquitetura Southern Islands possui o codinome "Graphics Core Next" (GCN) 
 Suporte a instruções x86 com endereçamento unificado de GPU e CPU. 
 Instruções AMD64 
 Suporte a PCI Express 3.0 
 Uso de instruções SIMD RISC para GPGPU em vez de MIMD VLIW
 Suporte a Texturas parcialmente residentes, que permitem o suporte a memória virtual através de extensões DirectX e OpenGL. 
 PowerTune, que ajusta dinamicamente o desempenho para ficar dentro de um TDP específico. 
 Uso de uma câmara de arrefecimento líquida em relação à tecnologia de câmara a vapor. 

Vale ressaltar que ao contrário das famílias Evergreen e Northern Islands, a GPU Southern Islands possui apenas 4 chips instalados em vez de cinco, devido a integração com as APUs da AMD.

Produtos
A linha de produtos de 28nm é dividida em três matrizes (Tahiti, Ilhas Pitcairn, e Cabo Verde):

Radeon HD 7900
Sob o codinome Tahiti, a série 7900 foi anunciada em 22 de setembro de 2011. Seus produtos incluem Radeon 7970 GHz Edition, Radeon HD 7970 e Radeon HD 7950. As placas de vídeo são os primeiros produtos a tirar proveito da nova arquitetura "Graphics Core Next". Ambas são equipadas com 3Gb de memória GDDR5 fabricadas com 28 nm. A partir de 19 de novembro de 2012 a GPU Tahiti também passou a ser usada no modelo Radeon HD 7870XT, onde 1/4 dos processadores é desativado, dando um total de 1.536 núcleos úteis, além da interface de memória ser rebaixada de 384 bits para 256 bits, juntamente com a redução do tamanho da memória disponível, de 3GB para 2 GB.

Radeon HD 7800
Com o codinome Pitcain, a série Radeon HD 7800 foi apresentada formalmente em 5 de março de 2012, com a disponibilidade para o varejo em 19 de março. Os produtos incluem a Radeon HD 7870 e Radeon HD 7850. O primeiro possui 1.280 núcleos úteis e o segundo 1.024. Ambas as placas são equipadas com 2 GB fabricados em 28 nm TSMC.

Radeon HD 7700
A série Radeon HD 7700 foi lançada em 15 de fevereiro de 2012, sob o codinome Cabo Verde. Seus produtos incluem a Radeon HD 7770 GHz Edition, que possui 640 núcleos baseados na arquitetura GCN, e Radeon HD 7750, com 512 núcleos úteis. Ambos são equipados com 1 GB de memória GDDR5 e fabricados em 28 nm TSMC.  Em 22 de março de 2013, outra placa, a Radeon HD 7790 foi introduzida na série. Esta última, é baseada na arquitetura Bonaire, com 892 núcleos, com base na tecnologia GCN 1.1, uma atualização incremental da GCN.  Após a introdução da Radeon HD 7790, a AMD descontinuou a Radeon HD 7850 1GB, a versão de 2GB ainda continua ser fabricada.

Ver também
 AMD
 Série Radeon HD 6000

Ligações Externas

ATI
Placas de vídeo